Якшинский — железнодорожная станция однопутной неэлектрифицированной линии Бельково-Иваново Ярославского региона Северной железной дороги, расположена в одноименном селе Морозовского сельского поселения Тейковского района Ивановской области. 

Железнодорожная станция имеет одну боковую низкую посадочную платформу. Есть здание вокзала, турникеты не установлены.

Коммерческие операции, выполняемые по станции 
На станции Якшинский производятся следующие операции: прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций; посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
На станции ежедневно останавливаются пассажирские поезда №661/662 Кинешма-Иваново-Москва, дополнительные поезда, курсирующие по линии в дни повышенного пассажиропотока, по станции остановки не имеют.

Пригородное сообщение 
На платформе имеет остановку пригородные поезда на тепловозной тяге Иваново — Александров (по состоянию на май 2019 года — 1 пара поездов в сутки ежедневно), и поезда на тепловозной тяге Юрьев-Польский - Иваново (1 пара поездов в сутки, утром на Иваново, вечером из Иваново). Время движения от станции Александров составляет 3 часа 24 минут по отдельным летним дням в расписании - 3 часа 47 минут, до Александрова - 3 часа 5 минут, от станции Иваново - от 57 минут до 1 часов 28 минут, до станции Иваново - от 57 минут до 1 часа 8 минут (в зависимости от поезда и дня расписания).

Примечания

Ссылки
 Паспорт железнодорожной станции Якшинский на railwayz.info
 Станция Якшинский на Яндекс.Картах
 Пригородные поезда по станции Якшинский 

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тейковского района